Burići (Kanfanar), een stad in Kroatië
 Burici (Pljevlja), een dorp in Montenegro